The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table — второй сольный альбом английского клавишника и композитора Рика Уэйкмана, выпущенный в апреле 1975 года на лейбле A&M Records. 
В основу этого концептуального альбома положены истории и легенды о Короле Артуре и рыцарях Круглого стола.

Об альбоме 
Большая часть альбома была написана в период, когда двадцатипятилетний Уэйкман проходил реабилитацию после своего первого инфаркта в больнице Wexham Park Hospital.

После того как врач посоветовал полностью прекратить концертную деятельность, Уэйкман проигнорировал эту рекомендацию и в ту же ночь сочинил композицию «The Last Battle».

В 2016 году альбом был снова перезаписан, с участием как «старых» музыкантов, участвовавших в записи 1975 года, так и «новых». Альбом был значительно расширен и дополнен.

Список композиций 
Либретто и музыка полностью написаны Риком Уэйкманом.

 Сторона А
 «» — 7:26
 «» — 0:45
 «» — 6:45
 « and the » — 5:20

Сторона Б
 «» — 8:51
 «» — 5:51
 «» (см. Битва при Бадонском Холме) — 9:41

Версия 2016 года: 
 The Choice of King (0:17)    
 King Arthur (7:30)    
 Morgan le Fay (7:20)    
 Lady of the Lake (0:47)    
 Arthur's Queen (0:36)    
 Guinevere (6:35)    
 Lancelot and The Black Knight (5:55)    
 Princess Elaine (6:39)    
 Camelot (5:51)    
 The King of Merlins (0:44)    
 A Wizard's Potion (0:36)    
 Merlin the Magician (7:38)    
 The Chalice (0:48)    
 The Holy Grail (6:50)    
 The Best Knight (0:43)    
 The Contest (0:33)  
 Sir Galahad (5:13)    
 Percival the Knight (9:30)    
 Excalibur (0:30)    
 The Last Battle (9:51)

Участники записи 
Музыканты
 Rick Wakeman — синтезаторы, клавишные, рояль
 Gary Pickford-Hopkins — вокал
 Ashley Holt — вокал
 Geoff Crampton — гитары
 Roger Newell — бас
 Barney James — ударные
 John Hodgson — перкуссия
 The English Chamber Choir

Другие
 Terry Taplin — повествование
 Guy Protheroe — хормейстер
 Paul Tregurtha — звукорежиссёр
 Jeremy Stenham — ассистент звукорежиссёра
 David Katz — orchestral co-ordination
 Wil Malone — оркестровка
 David Measham — дирижёр

Версия 2016 года 
 Rick Wakeman — пианино и клавишные
With:   
 Ashley Holt — вокал    
 Tony Fernandez — ударные и перкуссия
 Dave Colquhoun — гитара и банджо  
 Hayley Sanderson — вокал / Matt Pegg — бас-гитара
 Ian Lavender — чтец    
 The Nottingham Festival Male Voice Choir — хор 
 The English Chamber Choir — хор
 The Orion Orchestra — оркестр

См. также 
 Strawbs

Примечания 

1975 год в музыке
Альбомы прогрессивного рока
Концептуальные альбомы
Альбомы Рика Уэйкмана
Альбомы A&M Records